

Маршановка — село, Карасуський район, Костанайська область

Маршановка — присілок, Стерлітамацький район, Башкортостан